HMS Severn ist der Name folgender Schiffe der britischen Marine, nach dem Fluss Severn in Wales.

 Severn (Schiff, 1695), ein 50-Kanonen-Linienschiff (1696–1746)
 Severn (Schiff, 1747), ein 50-Kanonen-Linienschiff (1747–1756)
 HMS Severn (1786), eine 38-Kanonen-Fregatte der Adventure-Klasse, welche 1786 vom Stapel lief und ging 1804 in der Grouville Bay (Jersey) durch Strandung verloren.
 HMS Severn (1813), eine 38-Kanonen-Fregatte der Endymion-Klasse (1813–1825)
 HMS Severn, eine 46-Kanonen-Fregatte die 1825 in Auftrag gegeben jedoch nicht gebaut wurde
 HMS Severn (1856), eine 50-Kanonen-Fregatte (1856–1876)
 HMS Severn (1885), ein Geschützter Kreuzer der Mersey-Klasse (1888–1900)
 HMS Severn (1913), ein Monitor der Humber-Klasse, ursprünglich als Solimoes für Brasilien gebaut aber für die royal Navy in Dienst (1914–1921)
 HMS Severn (N57), ein U-Boot der Thames-Klasse (1935–1946)
 HMS Severn (P282), ein Patrouillenboot der River-Klasse, seit 2003

Severn